Eremicaster är ett släkte av sjöstjärnor. Eremicaster ingår i familjen Porcellanasteridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sjöstjärnor
Eremicaster